Сигнатура в математической логике и универсальной алгебре — набор символов, специфических для конкретной системы и определяющих её формальный язык. Формально, сигнатура  — это набор множеств, в котором:

  — множество символов для отношений (предикатов),
  — множество функциональных символов,
  — множество символов констант
 Функция , сопоставляющая элементам  и  их арность.

Сигнатура характеризует алгебраическую систему (алгебру или модель), определяя из каких символов могут состоять её выражения и каким образом они могут быть сконструированы.

Математическая логика
Универсальная алгебра